Киётака Мацуи (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1983 году Мацуи окончил  и присоединился к клубу . С 1985 года команда занимала 2-е место в течение трех лет подряд в чемпионате Японии, а в 1987 стала обладателем Кубка лиги. В 1992 году он перешел в «Симидзу С-Палс», которая вошла в новую созданную первую профессиональную Джей-лигу. В 1993 году Мацуи завершил карьеру.

Выступления в сборной 
31 мая 1984 года Мацуи дебютировал за сборную Японии в матче против Китая. В 1985 году он играл в качестве основного вратаря в отборочных матчах к чемпионату мира 1986 года. Он также участвовал в Азиатских играх 1986 года и матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1988. Всего Мацуи провел 15 игр за национальную команду до 1988 года.

Клубная статистика

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»